Вахтин — русская фамилия; имеет женскую форму Вахтина.

Известные носители 
 
 Вахтин, Василий Васильевич (1841—1905) — офицер Военно-морского флота Российской империи, педагог Морского училища, морской писатель, переводчик литературных произведений и публицист
 Вахтин, Николай Борисович (род. 1950) — советский и российский учёный-филолог, педагог, сын Б. Б. Вахтина.
 Вахтин, Юрий Борисович (1932—2006) — советский и российский учёный-генетик, сын Б. Б. Вахтина.

См. также 
 Вахтино